Lauterburg steht für:
 Lauterbourg, Gemeinde im Elsass, Frankreich
 Lauterburg (Essingen), Ortsteil von Essingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Lauterburg (Coburger Land), Burgruine bei Rödental, Landkreis Coburg, Bayern
 Ruine Lauterburg bei Essingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Lauterburg ist der Familienname folgender Personen
 Christine Lauterburg (* 1956), Schweizer Sängerin und Schauspielerin
 Georg von Wöllwarth-Lauterburg (1836–1919), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Gottlieb Ludwig Lauterburg (1817–1864), Schweizer Politiker und Journalist
 Jürg Stüssi-Lauterburg (* 1954), Schweizer Militärhistoriker, Bibliotheksleiter und Politiker (SVP)
 Ludwig Lauterburg (1817–1864), Schweizer Historiker, Publizist und Politiker
 Martin Lauterburg (1891–1960), Schweizer Maler
 Otto Lauterburg (1873–1927), Schweizer Pfarrer und Redaktor
 Robert Lauterburg (1816–1893), Schweizer Wasserbau-Ingenieur
 Rucker von Lauterburg (um 1400–1466), deutscher Priester und Hochschullehrer
 Walter Ludwig Wilhelm Lauterburg (1861–1938), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Wilhelm von Woellwarth-Lauterburg (1802–1875), deutscher Jurist, Präsident des badischen Evangelischen Oberkirchenrates und Oberschulrates, Abgeordneter beim Erfurter Unionsparlament

Siehe auch:
 Paul Christian Lauterbur (1929–2007), US-amerikanischer Chemiker
 Loutherbourg